Timothy B. Spahr, astronomo statunitense
 2975 Spahr, asteroide della fascia principale
 Spahria minima, mollusco nudibranchio della famiglia Goniodorididae